Жан Комб:
 Комб, Жан Луи (Louis Combes; 1822—1881) — французский историк.
 Комб, Жан Фелисите Анахарсис (Anacharsis Combes; 1797—1877) — французский адвокат, публицист и историк.